Halmai Gábor (Székesfehérvár, 1972. január 7. –) korábbi válogatott labdarúgó, középpályás.

Pályafutása

Klubcsapatban
NB. I-es mérkőzések adatai:

A válogatottban
1993 és 2001 között 57 alkalommal szerepelt a válogatottban és 4 gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1992–93, 1996–97, 1998–99
 2.: 1999–00
 3.: 1991–92, 2004–05
 Magyar kupa
 győztes: 1997, 1998, 2000
 Belga kupa
 döntős: 1995

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források

 Futballévkönyv 2005, Budapest, Aréna 2000 Kiadó, 112. o., ISSN 1585-2172
 Halmai Gábor adatbankja . foci-info.hu (Hozzáférés: 2020.07.16)

Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Videoton labdarúgói
A Budapest Honvéd labdarúgói
Az Ekeren labdarúgói
Az MTK labdarúgói
Székesfehérváriak
1972-ben született személyek
Élő személyek
Magyar bajnok labdarúgók